JA je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Jamajko.
 dvočrkovna kratica za Jugoslovansko armado
 pritrdilnica, sopomenka da

Glej tudi 

Kratice